Le Hong Kong Open 2008 est l'édition 2008 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 17 au . Cette édition fait partie des Super Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée.

Le champion du monde Amr Shabana remporte son quatrième Hong Kong Open, en battant Grégory Gaultier en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open féminin 2008

Liens externes 
 

Masculin 2008
PSA World Series 2008
Sport en Chine en 2008
2008 à Hong Kong
Sport en novembre 2008